Мус-Джо () — город (46,81 км²) в провинции Саскачеван в Канаде (50° 24’ 0” с. ш. 105° 33’0” з. д.). Город расположен на Трансканадском шоссе в 77 км к западу от Реджайны. Город насчитывает 35 629 жителей (2009) (686,4/км²).

История 
В городе в XIX веке действовал завод Wellington White, оказавший первоначальное влияние на создание Клейбэнкского кирпичного завода.

Источники 

 Город Мус-Джо 1
 Церкви Мус-Джо 2

Города Саскачевана